739 км, 739-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 739 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Куйбышевской железной дороги в Пензенской области. Код 633813.
 739 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Белгородского региона Юго-Восточной железной дороги в Белгородской области. Код 439413.
 739 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 584941.